Iturbe puede referirse a:

 diversas personas:
 Alberto Iturbe, ingeniero y político argentino;
 Aquiles Iturbe, político venezolano;
 Domingo Iturbe Abasolo, terrorista español del grupo ETA;
 Iker Iturbe, jugador de baloncesto español;
 Iván Iturbe, arquitecto español;
 Josu Iturbe, escritor y poeta español;
 Juan Manuel Iturbe, futbolista argentino de ascendencia paraguaya;
 Mariano Iturbe, militar y político argentino;
 Ramón F. Iturbe, militar y político mexicano;
 Vicente Ignacio Iturbe, militar y político paraguayo, prócer de la independencia de Paraguay;
 Víctor Iturbe, cantante mexicano.

 las localidades de:
 Iturbe (Argentina).
 Iturbe (Paraguay).